

Geografia

Austria 
 Nikolsdorf – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Lienz

Niemcy 
 Nikolsdorf – dzielnica Königstein/Sächsische Schweiz